Ртутьтринатрий — бинарное неорганическое соединение
натрия и ртути
с формулой HgNa,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьтринатрий образует кристаллы нескольких модификаций:
 α-HgNa, тригональная сингония, параметры ячейки a = 0,5433 нм, c = 0,9795 нм, Z = 2, структура типа арсенида тринатрия NaAs, существует при температуре ниже 34°С ;
 β-HgNa, тригональная сингония, параметры ячейки a = 0,5393 нм, c = 1,3414 нм, структура типа висмутида трилития, существует при температуре выше 34°С .

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 34 °C .

Примечания 

Соединения натрия
Соединения ртути
Интерметаллиды